Das Edikt contra Origenem (lat., „gegen Origenes“) aus dem Jahr  543 stellt die Schlussfolgerungen des Liber adversus Origenem von Kaiser Justinian I. dar, in dem er sich auf einen Konzilsbrief der ägyptischen Bischöfe von 400 nach Christus bezieht. Maßgeblich ist dieses Edikt, weil es die Allerlösungslehre, die Doktrin der Apokatastasis, verurteilt. Es wurde vom 2. ökumenischen Konzil von Konstantinopel (553) bestätigt.

Weblinks 
 

Christentum (6. Jahrhundert)
Edikt (Römisches Reich)
Rechtsquelle (6. Jahrhundert)
Religion 543
Eschatologie (Christentum)
Religionsedikt